DBW steht für:

 Deutsche Binnenwerften, Gesellschaft in Berlin
 Die Betriebswirtschaft, Fachzeitschrift
 Dietrich Bonhoeffer Werk, 16-bändige Gesamtausgabe von Dietrich Bonhoeffers Schaffen
 Bahnhof Bischofswerda (DS100-Code)

DbW steht für:

 Drive-by-Wire, technische Methode zur Steuerung von Fahrzeugen

dBW steht für:

 Dezibel Watt, Maßeinheit des Leistungspegels

Abkürzung